Турнір першої ліги другого чемпіонату України з футболу 1992—1993 проводився з 11 серпня 1992 по 3 липня 1993 року. Переможцем стала команда «Нива» (Вінниця).

Учасники 

У турнірі першої ліги чемпіонату України брали участь 22 команди:

 — команди, що опустилися з вищої ліги.

Після першого кола команда «Поділля» (Хмельницький) змінила назву на «Норд-АМ-Поділля».

Підсумкова таблиця 

|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Підсумки 
Здобули путівки у вищу лігу: «Нива» (Вінниця), «Темп» (Шепетівка). 

Вилетіли у другу лігу: «Рось» (Біла Церква), «Шахтар» (Павлоград). 

Піднялися з другої ліги: «Дніпро» (Черкаси), «Хімік» (Житомир).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: друга ліга
 Чемпіонат України з футболу 1992—1993: перехідна ліга
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1992—1993
 Кубок України з футболу 1992—1993

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпионат Украины 1992/93 - Первая лига — Украинский футбол от Алексея Кобызева
  Чемпионат Украины\Первая Лига — Украинский футбол от Дмитрия Трощия

Примітки 

Сезони першої ліги України з футболу
1992 у футболі
1993 у футболі
1992 в українському спорті
1993 в українському спорті